George Kelly peut désigner :
 George Kelly (1895-1984), joueur des Giants de New York ;
 George Kelly (1887-1974), dramaturge américain, oncle de Grace Kelly ;
 George Kelly (1905-1967), psychologue américain ;
  (1915-1998) saxophoniste ténor et chanteur de jazz ;
 George B. Kelly, membre du congrès de New York.